Seconda battaglia difensiva del Don – durante Campagna italiana di Russia durante la Seconda guerra mondiale
 Ritirata di Russia – durante la campagna di Russia intrapresa da Napoleone